Nederlandse personen

Pieter 't Hoen (1744-1828), journalist, dichter en politicus;
Frans Goedhart (1904-1990), schrijver die "Pieter 't Hoen" als pseudoniem gebruikte;
Piet Paris (1962), mode-illustrator die volgens de burgerlijke stand Pieter 't Hoen heet.